

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanv“ beginnt.

Vanv 



Vanve 
 VanVelzen (* 1978), niederländischer Sänger und Songschreiber
 Vanverberghe, Francis (1946–2000), französischer Mafia-Pate

Vanvi 
 Vanvilay, Chanda (* 1985), laotischer Badmintonspieler
 Vanvitelli, Luigi (1700–1773), italienischer Architekt

Vanvl 
 VanVleet, Fred (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler